Prosper – imię męskie
 Prosper – spółka akcyjna
 Prosper Bank – dawny polski bank komercyjny
Miejscowości w USA:
 Prosper – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
Gminy w USA:
 Prosper (ang. Prosper Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods
 Prosper (ang. Prosper Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison

sv:Latex (typsättningssystem)#Tilläggsprogram och paket